Граф Дамфрис () — аристократический титул в системе Пэрства Шотландии. Он был создан 12 июня 1633 года для Уильяма Крайтона, 9-го лорда Крайтона из Санкуара (1578—1643). Титул оставался в семье Крайтон до смерти 4-й графини в 1742 году, после чего перешел к семьям Далримпл и Макдуал. С 1803 года до настоящего времени титул графа Дамфриса носят маркизы Бьют.

Дополнительные титулы графа Дамфриса: виконт Эр и лорд Санкуар (2 февраля 1622 года), лорд Крайтон из Санкуара (1488 год) и лорд Крайтон из Камнока (12 июня 1633 года). Все эти титулы входят в систему Пэрства Шотландии.

Лорды Крайтон из Санкуара (1488) 
 Роберт Крайтон, 1-й лорд Крайтон из Санкуара (ум. 1494), сын сэра Роберта Крайтона из Санкуара
 Роберт Крайтон, 2-й лорд Крайтон из Санкуара (ум. 1513), внук предыдущего, сын Роберта Крайтона из Кинноула
 Роберт Крайтон, 3-й лорд Крайтон из Санкуара (ум. 1516/1520), сын предыдущего
 Роберт Крайтон, 4-й лорд Крайтон из Санкуара (ум. 1536), сын предыдущего
 Уильям Крайтон, 5-й лорд Крайтон из Санкуара (ум. 1550), младший брат предыдущего
 Роберт Крайтон, 6-й лорд Крайтон из Санкуара (ум. 1561), старший сын предыдущего
 Эдвард Крайтон, 7-й лорд Крайтон из Санкуара (ум. 23 мая 1569), младший брат предыдущего
 Роберт Крайтон, 8-й лорд Крайтон из Санкуара (ум. 29 июня 1612), сын предыдущего
 Уильям Крайтон, 9-й лорд Крайтон из Санкуара (1578—1643), сын Уильяма Крайтона и внук Уильяма Крайтона, 5-го лорда Крайтона из Санкуара. Виконт Эр и лорд Санкуар с 1622 года, граф Дамфрис и лорд Крайтон из Камнока с 1633 года

Графы Дамфрис (1633) 
 1633—1643: Уильям Крайтон, 1-й граф Дамфрис (1578—1643), сын Уильяма Крайтона и внук Уильяма Крайтона, 5-го лорда Крайтона из Санкуара
 1643—1691: Уильям Крайтон, 2-й граф Дамфрис (1598—1691), старший сын предыдущего
 1691—1694: Уильям Крайтон, 3-й граф Дамфрис (ум. 28 февраля 1694), единственный сын предыдущего
 1694—1742: Пенелопа Крайтон, 4-я графиня Дамфрис (1682 — 6 марта 1742), сестра предыдущего
 1742—1769: Уильям Далримпл-Крайтон, 5-й граф Дамфрис, 4-й граф Стэр (1699 — 28 июля 1769), старший сын 4-й графини. Ему наследовал племянник по женской линии, Патрик Макдуал-Крайтон, 6-й граф Дамфрис, внук Джона Далримпла, 1-го графа Стэра
 1769—1803: Патрик Макдуал-Крайтон, 6-й граф Дамфрис (15 октября 1726 — 7 апреля 1803), сын Джона Макдуала и леди Элизабет Далримпл, дочери Пенелопы Крайтон, 4-й графини Дамфрис
 1803—1848: Джон Крайтон-Стюарт, 2-й маркиз Бьют, 7-й граф Дамфрис (10 августа 1793 — 18 марта 1848), старший сын леди Элизабет Макдуал-Крайтон (1772—1797) и Джона Стюарта, виконт Маунтстюарт (1767—1794), и внук 6-го графа Дамфриса
 1848—1900: Джон Патрик Крайтон-Стюарт, 3-й маркиз Бьют и 8-й граф Дамфрис (12 сентября 1847 — 9 октября 1900), единственный сын предыдущего
 1900—1947: Джон Крайтон-Стюарт, 4-й маркиз Бьют и 9-й граф Дамфрис (20 июня 1881 — 25 апреля 1947), старший сын предыдущего
 1947—1956: Джон Крайтон-Стюарт, 5-й маркиз Бьют и 10-й граф Дамфрис (4 августа 1907 — 14 августа 1956), старший сын предыдущего
 1956—1993: Джон Крайтон-Стюарт, 6-й маркиз Бьют и 11-й граф Дамфрис (27 февраля 1933 — 22 июля 1993), старший сын предыдущего
 1993 — 2021: Джон Колум Крайтон-Стюарт, 7-й маркиз Бьют и 12-й граф Дамфрис (26 апреля 1958 — 22 марта 2021), старший сын предыдущего.
 2021 — настоящее время: Джон Брайсон Крайтон-Стюарт, 8-й маркиз Бьют и 13-й граф Дамфрис (род. 21 декабря 1989), единственный сын предыдущего
 Наследник титула маркиза Бьюта: Лорд Энтони Крайтон-Стюарт (род. 14 мая 1961), второй сын 6-го маркиза Бьюта и дядя предыдущего
 Наследник титула графа Дамфрис: Леди Кэролайн Крайтон-Стюарт (род. 1984), старшая дочь 12-го граф Дамфриса (7-го маркиза Бьюта) и старшая сестра нынешнего графа.

Генеалогическое древо 

{{familytree | | | | | |E5| |S5| |B3|E5=Уильям Далримпл-Крайтон, 5-й граф Дамфрис4-й граф Стэр(1699—1768)|S5=ледиЭлизабет Далримпл|B3=[[Джон Стюарт, 3-й граф Бьют|Джон Стюарт, 3-й граф Бьют]](1713—1792)}}

 См. также 
 Маркиз Бьют Граф Стэр'''

Примечания

Источники